François Perret peut désigner :
 François Perret, haut fonctionnaire ;
 François Perret, pâtissier français.

Voir aussi 
 François Perret Imbert (1766-1807), un homme de loi, député au Conseil des Cinq-Cents, et préfet de la Loire